Nuevobius är ett släkte av mångfotingar. Nuevobius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkrypare
Nuevobius